Sivertsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Erling Sivertsen
 Sigmund Sivertsen

Robotskapade auktorsförkortningar